INPP5B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 993 амінокислот, а молекулярна маса — 112 852.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки